Екатепек де Морелос има више значења:

 Екатепек де Морелос, насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Екатепек де Морелос (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику